Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Björn Borg 6-3, 6-2, 5-7, 0-6, 6-4.

Teste di serie 

 Björn Borg (finale)
 Ivan Lendl (campione)
 Eddie Dibbs (quarti di finale)
 Heinz Günthardt (secondo turno)

 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Bernie Mitton (primo turno)
 Rolf Gehring (primo turno)
 Pascal Portes (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1980